Chincoteague bezeichnet

 Chincoteague Island, Insel in Virginia, Vereinigte Staaten
 Chincoteague (Virginia), Ort in Virginia, Vereinigte Staaten
 Chincoteague-Pony, siehe Assateague-Pony